Jan Kaszuba (strażnik starodubowski)
 Jan Kaszuba (1921-2007) – działacz polonijny, przedsiębiorca, prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej
 Jan Kaszuba (1937-2003) – prezydent Suwałk